Il Colli d'Imola Cabernet Sauvignon riserva è un vino DOC la cui produzione è consentita nella città metropolitana di Bologna.

Caratteristiche organolettiche 
colore: rosso rubino che acquista riflessi granati con l'invecchiamento
odore: vinoso, con caratteristiche varietali
sapore: pieno, asciutto, armonico

Storia

Abbinamenti consigliati

Produzione
Provincia, stagione, volume in ettolitri
 nessun dato disponibile

Collegamenti esterni

Vini DOC della città metropolitana di Bologna
Vini DOC e DOCG prodotti con uva Cabernet Sauvignon